Ю́рий Матве́евич Ку́кес (18 марта 1951, Харьков — 25 марта 2020, Москва) — советский, российский артист цирка; Народный артист России (2002).

Биография 
Родился 18 марта 1951 года в Харькове. В 1966—1970 годы учился в ГУЦЭИ. Более 50 лет работал в цирке, в том числе в цирке на Цветном бульваре и в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.

В последние годы работал директором музея театра «Уголок дедушки Дурова». Председатель правления Гильдии артистов циркового искусства.

Умер 25 марта 2020 года после тяжёлой и продолжительной болезни (в январе 2020 года был оперирован по поводу опухоли мозга). Похоронен на Миусском кладбище.

Семья 
Жена — Татьяна Леонидовна Кох (р. 11.07.1954, Москва), дочь заслуженной артистки РСФСР Клары Болеславовны Кох (1923—1982), внучка акробата и гимнаста Б. Ю. Кухаржа-Коха (1886—1967), племянница цирковой артистки Зои Кох. Наездница, иллюзионистка, народная артистка РФ (2002).
 Дочь — Мария Юрьевна Кох-Кукес (р. 30.07.1979, Москва), наездница, иллюзионистка; с 1992 работала в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского; с 2008 руководит иллюзионным аттракционом «Лаборатория сумасшедшего профессора».
 Внучка — Полина Олеговна Кох-Кукес (р. 27.03.1999, Москва), режиссёр, ведущая артистка балета театра «Уголок дедушки Дурова».

Творчество 
В детстве выступал вместе с отцом Матвеем Александровичем (Алексеевичем) Кукесом (Дмитрий Матарди, 1915—?) в акробатическом номере, в 1970—1981 годы — с номером соло-жонглёр.

С 1981 года выступал с иллюзионным аттракционом вместе с Татьяной Кох. В 1990-е годы в течение 7 лет работал со своим аттракционом в Японии. Его манера выступления вызывала реакцию коллег: крылатое выражение «ходить как Кукес по манежу» подразумевало отсутствие танцевальной подготовки и особой «продажи» трюков. Тем не менее, аттракцион отличался качеством трюков, профессионализмом артисток балета и современностью их костюмов.

Гастролировал в Греции, Венгрии, Германии, Голландии, Казахстане, Украине.

Роли в кино

Награды 
 Заслуженный артист России (1992).
 Медаль Императора Японии (1993, Фукуока) — за достижения в области искусства; награждён как лучший артист года.
 Народный артист России (2002).

Память 
Документы 1970 года и некоторые фотографии Ю. М. Кукеса хранятся в РГАЛИ.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся 18 марта
Родившиеся в 1951 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Харькове
Умершие 25 марта
Умершие в 2020 году
Умершие в Москве
Цирковые артисты по алфавиту
Цирковые артисты России
Народные артисты Российской Федерации
Выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства
Похороненные на Миусском кладбище